Carolina Bubbico – cantautrice, pianista e compositrice italiana
 Filippo Bubbico – politico e architetto italiano
 Mauro Bubbico – politico italiano